ESBL — аббревиатура

 ESBL,  — бета-лактамазы расширенного спектра. Бактерии, несущие гены, кодирующие ESBL-ферменты, в настоящее время достаточно широко распространены
 ESBL, (сокращ. от ) Эстонский спортивный биографический словарь